Laser siler är en flockblommig växtart som beskrevs av George Claridge Druce. Laser siler ingår i släktet Laser och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
siler